WUMAG ist der Name mehrerer geschichtlich zusammengehöriger Unternehmen:
 Waggon- und Maschinenbau AG Görlitz (WUMAG), ein 1921 in Görlitz entstandenes Unternehmen
 ab 1945 Abspaltung der VEB Waggonbau Görlitz und Weiterführung unter dem Namen (WUMAG) Görlitzer Maschinenbau
 WUMAG Hamburg, eine 1946 erfolgte Neugründung durch den ehemaligen WUMAG-Generaldirektor
 WUMAG Niederrhein, ein 1948 gegründetes Tochterunternehmen der WUMAG Hamburg, das deren Konkurs überstand.
 WUMAG texroll, 1996 aus einer Aufspaltung von WUMAG Niederrhein hervorgegangenes Nachfolgeunternehmen für Maschinen- und Zylinderbau
 WUMAG elevant, 1996 aus einer Aufspaltung von WUMAG Niederrhein hervorgegangener Hersteller von Hubarbeitsbühnen.

Abkürzung